Cerro Pelon kan syfta på följande platser:

Mexiko 
 Cerro Pelón, Acatepec, 
 Cerro Pelón, Malinaltepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar